Алекса́ндр Бере́зин:
 Березин, Александр Васильевич (1910—1996) — советский военачальник, генерал-майор.
 Березин, Александр Дмитриевич (1895—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Березин, Александр Игоревич (род. 1958) — актёр театра, заслуженный артист России.
 Березин, Александр Иосифович (1896—1937) — советский партийный деятель.
 Березин, Александр Петрович (1723—1799) — городской голова Санкт-Петербурга, купец 1-й гильдии.